Due unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Upholder:
HMS Upholder (P37) – sommergibile della classe U, varato nel 1940 e affondato nel 1942 durante la seconda guerra mondiale.
HMS Upholder (S40) – sottomarino d'attacco della classe omonima, varato nel 1986, ceduto al Canada nel 1998 e ribattezzato HMCS Chicoutimi